

Geografia

Austria 
 Ritzing – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf

Francja 
 Ritzing – gmina